In dieser Liste stehen alle Boxer, die sich den Weltmeistertitel der International Boxing Federation (kurz IBF) holten.

Ursprung der IBF ist die United States Boxing Association (kurz USBA). Gegründet 1983 zunächst unter dem Namen IBF-USBA, später nur noch IBF.

Strohgewicht 

Weltmeistertitel im Strohgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO

Halbfliegengewicht 

Weltmeistertitel im Halbfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO

Fliegengewicht 

Weltmeistertitel im Fliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Superfliegengewicht 

Weltmeistertitel im Superfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO

Bantamgewicht 

Weltmeistertitel im Bantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Superbantamgewicht 

Weltmeistertitel im Superbantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO

Federgewicht 

Weltmeistertitel im Federgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Superfedergewicht 

Weltmeistertitel im Superfedergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Leichtgewicht 

Weltmeistertitel im Leichtgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Halbweltergewicht 

Weltmeistertitel im Halbweltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Weltergewicht 

Weltmeistertitel im Weltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Halbmittelgewicht 

Weltmeistertitel im Superweltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO

Mittelgewicht 

Weltmeistertitel im Mittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Supermittelgewicht 

Weltmeistertitel im Supermittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO

Halbschwergewicht 

Weltmeistertitel im Halbschwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Cruisergewicht 

Weltmeistertitel im Cruisergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO

Schwergewicht 

Weltmeistertitel im Schwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – WBA – WBO – NBA – NYSAC

Siehe auch 
 Liste der Boxweltmeister der WBC
 Liste der Boxweltmeister der WBO
 Liste der Boxweltmeister der NBA
 International Boxing Federation

 Liste der Boxweltmeister im Schwergewicht
 Liste der Kämpfe um Boxweltmeistertitel im Schwergewicht

Weblinks 
 Offizielle Homepage der IBF

!
Weltmeister der IBF